Čech steht für:
 Čech, sagenhafter Urvater der Tschechen
 (7739) Čech, Asteroid des Hauptgürtels
 Čechy u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Malinová (Slowakei), bis 1948 Cech, deutsch Zeche, Gemeinde  im Okres Prievidza, Slowakei

Čech, Cech, Tschech, Čechová oder Cechova ist der Familienname folgender Personen:
 Artem Tschech (* 1985), ukrainischer Schriftsteller
 Carl Otakar Čech (1842–1895), böhmischer Chemiker
 Christoph Cech (* 1960), österreichischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Dana Čechová (* 1983), tschechische Tischtennisspielerin
 Donovan Cech (* 1974), südafrikanischer Ruderer
 Eduard Čech (1893–1960), tschechischer Mathematiker

 Gustav Tschech-Löffler (1912–1986), deutscher Bildhauer
 Heinrich Ludwig Tschech (1789–1844), deutscher Attentäter

 Jitka Čechová (* 1971), tschechische Pianistin
 John Cech (* 1944), amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Kateřina Čechová (* 1988), tschechische Leichtathletin

 Miloš Čech (1855–1922), tschechischer Bischof der Alt-Katholischen Kirche
 Petr Čech (* 1982), tschechischer Fußballtorwart
 Petr Čech (Leichtathlet) (1944–2022), tschechoslowakischer Hürdenläufer

 Thomas R. Cech (* 1947), US-amerikanischer Chemiker
 Will Tschech (1891–1975), deutscher Landschafts- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Zdeněk Čech (* 1959), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Czech
 Čechy
 Čeh
 Czéh
 Zech
 Schech